HMS Belfast es el nombre de los siguientes buques de guerra:
 HMS Belfast (C35), crucero de la clase Town.
 HMS Belfast (fragata Tipo 26), fragata Tipo 26.